Niektóre kościoły chrześcijańskie pod wezwaniem św. Jerzego:

W Polsce 
 Kościół św. Jerzego w Biłgoraju
 Kościół św. Jerzego w Brodnicy
 Kościół św. Jerzego w Chełmży
 Kościół św. Jerzego w Cieszynie
 Kościół św. Jerzego w Dębieńsku
 Kościół św. Jerzego w Elblągu
 Kościół św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie
 Kościół św. Jerzego w Gnieźnie
 Kościół św. Jerzego w Goleniowie
 Bazylika kolegiacka św. Jerzego w Kętrzynie
 Kościół Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w Kłecku
 Kościół św. Jerzego i św. Wojciecha w Kłodzku
 Kościół św. Jerzego w Kondratowie
 Kościół garnizonowy św. Jerzego w Łodzi
 Kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim
 Kościół św. Jerzego w Mirocinie Górnym
 Kościół św. Jerzego w Mszanie
 Kościół św. Jerzego w Poznaniu
 Kościół św. Jerzego w Prószkowie
 Kościół św. Jerzego w Puńcowie
 Kaplica św. Jerzego w Słupsku
 Kościół św. Jerzego w Toruniu
 Kościół św. Jerzego w Warszawie
 Kościół św. Jerzego we Wrocławiu
 Kościół św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu
 Kościół św. Jerzego na Wawelu
 Bazylika św. Jerzego Męczennika i Sanktuarium Męki Pańskiej w Ziębicach

Na świecie 
 Kościół św. Jerzego w Sofii, Bułgaria
 Bazylika św. Jerzego w Pradze, Czechy
 Kościół Yelet Giorgis w Buldze, Etiopia
 Kościół Bet Giyorgis w Lalibeli, Etiopia
 Kościół św. Jerzego w Crécy-la-Chapelle, Francja
 Kościół św. Jerzego w Kiejdanach, Litwa
 Kościół św. Jerzego w Szawlach, Litwa
 Kaplica św. Jerzego w Wilnie, Litwa
 Kościół św. Jerzego oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Wilnie, Litwa
 Kościół św. Jerzego we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy
 Kościół św. Jerzego w Oberzell, Niemcy
 Kościół św. Jerzego w Wismarze, Niemcy
 Katedra św. Jerzego w Timișoarze, Rumunia
 Kościół św. Jerzego w Popradzie w Spiskiej Sobocie, Słowacja
 Kościół św. Jerzego w Sztokholmie, Szwecja
 Greckoprawosławny kościół metropolitalny św. Jerzego w Sztokholmie, Szwecja
 Katedra św. Jerzego w Stambule, Turcja
 Katedra św. Jerzego w Londynie, Wielka Brytania
 Katedra w Ferrarze, Włochy
 Kościół św. Jerzego w Maceracie, Włochy
 Kościół św. Jerzego w Porto San Giorgio, Włochy
 Kościół św. Jerzego na Velabrum w Rzymie, Włochy
 Kościół San Giorgio Maggiore w Wenecji, Włochy

Zobacz też 
 Parafia św. Jerzego
 Cerkiew św. Jerzego

Jerzy, św.